

ABS se poate referi la:

Autovehicule 

 ABS -- Antiblockiersystem, un sistem complex de frânare progresivă controlată, inventat în anii 1930 de firma germană Robert Bosch GmbH

Aviație 

 ABS -- codul IATA al aeroportului Abu Simbel Airport din Abu Simbel, Egipt

Mass media 

 ABS -- Akita Broadcasting System, o stație de televiziune din Prefectura Akita, Japonia
 ABS -- stația de televiziune a Australian Broadcasting Corporation a orașului australian Adelaide

Muzică 

 ABS -- Abingdon Boys School, formație japoneză de muzică rock

Organizații 

 ABS -- Archbold Biological Station, stațiune de cercetare din Florida, Statele Unite
 ABS -- Australian Bureau of Statistics, organizația oficială de statistică a Australiei

Software 

 ABS -- Arch Build System, element din Arch Linux
 ABS -- Airport Base Station, soluție de protocol a firmei Apple pentru WLAN, parte a tehnologiei și software-ului AirPort

Sport 

 ABs -- All Blacks, naționala de rugby a Noii Zeelande